Husum, ciutat a Slesvig-Holstein, capital del destricte de Nordfriesland
 Husum, municipi del municipi conjunt de Mittelweser a Baixa Saxònia